UDPG se može odnositi na:

 Uridin-difosfat glukoza
 Uridin-difosfat glukuronska kiselina